Svojstvo (en. property) u jeziku CSS definira način (stil) prikazivanja nekog elementa oznakovnih jezika (markup language), kao što su HTML ili wikitekst.

Svojstvo se definira u deklaracijskom bloku parom svojstvo : vrijednost, gdje je svojstvo predefinirano ime svojstva kome se pridružuje jedna ili više vrijednosti u odgovarajućim jedinicama. Vrijednost, ovisno o svojstvu, može biti proizvoljna (100, 200...) ili predefinirana (left, right...). Preglednik treba imati mehanizam za obradu neispravno unijetih vrijednosti i najčešće će to biti vraćanje na zadanu (default) vrijednost.

Deklaracijski blok 
Deklaracijski blok za neki element (, ...) koji se definira u zaglavlju dokumenta ili vanjskoj CSS datoteci vezuje se za jedan ili više selektora (.zaglavlje, #valuta, a:visited...) i vrijedi za svako pojavljivanje tog elementa u čitavom dokumentu. Deklaracijski blok u samom elementu (inline, slično atributima u HTML-u) je lokalni i definira svojstvo samo za to jedno pojavljivanje elementa. Lokalnom deklaracijom može se prevazići opća deklaracija elementa ili samo pojedinačno svojstvo elementa. Deklaracijski blok može sadržavati više definicija svojstava.

Standardi 
Organizacije W3C (World Wide Web Consortium) definira web standarde, između ostalih i za CSS. Do sada su za CSS objavljena 3 standarda:
 CSS 1 (Cascading Style Sheets, level 1), preporuka 17. prosinca 1996., revizija 11. siječnja 1999.
 CSS 2 (Cascading Style Sheets, level 2), preporuka 12. svibnja 1998., revizija 11. travnja 2008.
 CSS 2.1 (Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1), preporuka 7 lipnja 2011., uređivanje 17. prosinca 2014.

Sva tri objavljena standarda su u obliku jednog skupnog dokumenta (po jedan za svaki standard). CSS 3 uvodi novi način specifikacije po grupama svojstava, u posebnim dokumentima, takozvanim modulima (tekst, tablice, animacije...). Do sada je objavljeno preko 50 modula. Moduli su u raznim stadijima razvoja i mogu imati neki od sljedećih statusa:

 Nacrti urednika (Editor's draft, ED)
 Radni nacrt (Working Draft, WD)
 Kandidat za preporuku (Candidate Recommendation, CR)
 Predložena preporuka (Proposed Recommendation, PR)
 W3C preporuka (W3C Recommendation, REC)
 Napomene radnoj ili interesnoj grupi (Working Group Note, Interest Group Note, NOTE)
 Opozvana preporuka (Rescinded Recommendation, RR)

Sve inačice su unatrag kompatibilne, tako da CSS 3, osim definiranja novih svojstava, obuhvaća svojstva iz standarda CSS 2.1, ali ih u nekim slučajevima dopunjava ili opoziva (zbog kompatibilnosti ih ne ukida, već samo ne preporuča uporabu).

(Navedene oznake statusa rabe se u donjoj tablici; ✓označava usvojenu preporuku, odnsono da nema izmjena u odnosu na prethodne standarde.)

Pregled 
Ova tablica sadržava pregled svojstava (properties) iz jezika CSS.

Izvori

CSS